Desa Babakanjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Babakanjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,45, long 108,04), Jawa Barat, 
 Desa Babakanjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 106,76), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar